Heart of Gold ():

Музыка 
 Heart of Gold (песня Нила Янга)
 Heart of Gold (песня Форса и Стайлза)
 Heart of Gold (песня The Kinks)
 Heart of Gold (песня Лейлы Маккэлла)
 Heart of Gold (песня BQL)

Литература 
 Золотое сердце (корабль) — космический корабль из романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».
 Heart of Gold (роман) — роман Шэрон Шинн (2000).

Кино 
 Heart of Gold (фильм, 1923)
 Heart of Gold (фильм, 1941)
 A Heart of Gold — немой фильм (США, 1915).
 Heart of Gold International Short Film Festival — ежегодный кинофестиваль в Австралии.
 Neil Young: Heart of Gold — документальный фильм и концерт Нила Янга (2006).

Другое 
 Heart of Gold Band — группа, основанная бывшими участниками Grateful Dead Китом и Донной Годшо.
 Heart of Gold Records — американский лейбл звукозаписи.

См. также 
 Золотое сердце

